Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat ist der englische Originaltitel

 eines Musicals von Andrew Lloyd Webber, siehe Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat (Musical)
 einer Verfilmung dieses Musicals von 1991 mit Jason Donovan und Linzi Hateley, siehe Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat (1991)
 einer Verfilmung dieses Musicals von 1999, siehe Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat (1999)